Gębice (Neder-Silezië), plaats in Neder-Silezië
 Gębice (powiat Gostyński), plaats in Groot-Polen
 Gębice (powiat Czarnkowsko-Trzcianecki), plaats in Groot-Polen
 Gębice (Koejavië-Pommeren), plaats in Koejavië-Pommeren.